Mistrovství světa v hokejbalu žen 2009 bylo 2.mistrovství světa žen. Konali se v Plzni v České republice. Vítězem se stala Kanada, když ve finále porazil tým Slovenska v poměru 5:2. Česko porazilo v souboji o bronz Američanky 3:0.

Základní část 
Zápasy

Konečná tabulka

Play off

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Hokejbal v Česku
Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v roce 2009
Sport v Česku v roce 2009
Sportovní události v Plzni